Идентификатор процесса (, ) — уникальный номер (идентификатор) процесса в многозадачной операционной системе (ОС). В ОС семейства Windows PID хранится в переменной целочисленного типа.
В ОС, соответствующих стандарту POSIX, тип переменной, хранящей PID, определяется каждой ОС индивидуально.
Например, в ОС Linux PID хранится в переменной целочисленного типа (int).

В Unix-подобных ОС 

Часто имеется два специальных значения PID: swapper или sched - процесс с номером 0 (часто не отображается в списке), отвечает за выгрузку страниц и является частью ядра операционной системы. Процесс 1 - обычно является процессом init, ответственным за запуск и остановку системы. Также становится родительским процессом для процессов-сирот.

В Linux максимальный возможный идентификатор процесса по умолчанию ограничен 32 тысячами, но может быть перенастроен на величину до 4 миллионов. При этом максимальный идентификатор потока в ОС ограничен 500 млн.

Примечания 

Операционная система